Por Chamberlain pode estar à procura de:

Alex Oxlade-Chamberlain (1993-), futebolista britânico.
Austen Chamberlain (1863-1937), político britânico, prémio Nobel da Paz em 1925.
Brenda Chamberlain (1952-), política canadiana.
Henry Chamberlain (1796-1844), pintor, desenhista e militar inglês, ativo no Brasil.
Houston Stewart Chamberlain (1855-1927), escritor britânico inspirador das teorias racistas de Hitler.
Joba Chamberlain (1985-), jogador de beisebol norte-americano.
John Chamberlain (1927-), escultor norte-americano.
Joseph Chamberlain (1836-1914), ministro britânico das colónias durante a guerra dos Boers.
Mickaël Chamberlain (1969-2005), guitarrista francês.
Neville Chamberlain (1869-1940) - político britânico, primeiro-ministro de 1937 a 1940, filho de Joseph Chamberlain
Neville Francis Fitzgerald Chamberlain (1856-1944), inventor do snooker.
Owen Chamberlain (1910-2006), físico norte-americano.
Richard Chamberlain (1934-), actor americano.
Wilt Chamberlain (1936-1999), um dos mais famosos jogadores de basquetebol.
Chamberlain (Uruguai), localidade do departamento de Tacuarembó

Desambiguação
Desambiguações de topônimos